Името Райновци носят две български села:

 Райновци (Област Велико Търново)
 Райновци (Област Габрово)